Kalari ist:
 Übungsgebäude für die indische Kampfkunst Kalarippayat
 Kalari (Comic), Comicserie des Bastei-Verlages aus den Jahren 1982–1983
 Kalari (Film), indischer Spielfilm von Prassi Malloor aus dem Jahr 1991

Kalari ist auch ein Familienname. Träger des Namens sind:
 Koohyar Kalari, iranischer Kameramann
 Mahmoud Kalari (* 1951), iranischer Kameramann, Fotograf, Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor